Теплиця — тип садового парника, що відрізняється розмірами. Являє собою захисну споруду. Використовується для вирощування ранньої розсади (капусти, томатів, огірків).

Топонім 
 Теплиця — село, Одеська область, Арцизький район.
 Теплиця — зупинний пункт Одеської залізниці.

Примітки